Фаччо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фаччо, Рина (более известна как Сибилла Алерамо; 1876—1960) — итальянская писательница и феминистка, лауреат Премии Виареджо.
 Фаччо, Рикардо (1907—1970) — уругвайский и итальянский футболист.
 Фаччо, Франко (1840—1891) — итальянский композитор и дирижёр.